Шиарнак може да се отнася до:

 Шиарнак (митология), фигура от инуитската митология
 Шиарнак (спътник), спътник на Сатурн